Wainer ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Alexandrowitsch Wainer (1931–2005), russischer Kriminalschriftsteller
 Cherry Wainer (1935–2014), südafrikanische Musikerin
 Georgi Alexandrowitsch Wainer (1938–2009), russischer Kriminalschriftsteller

Siehe auch:
 Weiner